Datamanagementplan, een onderdeel van een onderzoeksopzet
 Defensie Materieel Proces
 Dess-Martin-perjodinaan, een chemische verbinding